Генна́дий Бори́сович Деря́гин (род. 26 июля 1958 года, Онега, Архангельская область, СССР) — советский и российский судебный медик, доктор медицинских наук, профессор и заведующий (в 2003—2007 годах) кафедрой судебной медицины и права СГМУ, профессор (до 2011 года) кафедры криминалистики Московского университета МВД России, член редакционной коллегии журнала «Сексология и сексопатология».

Биография 

Родился 26 июля 1958 года в городе Онега.

В 1981 году окончил лечебный факультет Архангельского государственного медицинского института по специализации «Дерматовенерология и судебная медицина» с присвоением квалификации «врач-лечебник».

В 1982—1991 годах заведующим Онежским районным отделением работал в ГБУЗ Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», затем в 1991—1993 годах заведующим зональным отделом районных отделений.

С 1993 года перешёл на работу в Северный государственный медицинский университет на должность ассистента курса судебной медицины.

В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию «Медико-социальные аспекты половых преступлений на Европейском Севере России» (специальности — 05.26.02 «Безопасность, защита, спасение и жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях» и 14.00.24 — «Судебная медицина»).

В 2002 году в Северном государственном медицинском университете защитил докторскую диссертацию «Судебно-медицинские аспекты полового насилия на Европейском Севере России» (Специальности — 05.26.02 — «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» и 14.00.24 — «Судебная медицина»). Научные консультанты — Заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН П. И. Сидоров и доктор медицинских наук, профессор А. Г. Соловьёв. Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор В. Н. Звягин, доктор медицинских наук, профессор А. А. Ткаченко, доктор медицинских наук, профессор А. Л. Санников.

В 2003—2007 годах заведовал организованной им кафедрой судебной медицины и права СГМУ.

Основал и разработал новую дисциплину — криминальная сексология. Имеет более 70 научных публикаций, участвовал в разработке множества учебников и пособий. Член Российского научного сексологического общества, эксперт Национального института сексологии (Москва).

В 2010-2011 годах два учебных пособия с Дерягиным по новаторскому направлению - криминальной сексологию издал известный правовед Эриашвили Нодари Дарчоевич, оказавший последнему значительное финансовое содействие.

Обвинения в апологии педофилии 

В 2011 году Дерягин был обвинён рядом общественных деятелей в апологии педофилии в своём учебнике «Криминальная сексология» и «Половые преступления: расследование и судебно-медицинская экспертиза». Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин высказал мнение, что учебник оправдывает педофилию и показывает её как прогрессивное и нормальное явление, что он призывает к декриминализации педофилии и что он является частью кампании по «пропаганде педофилии» так же, как и роман Набокова «Лолита», поскольку, по мнению Чаплина, «Набоков был раскручен именно как автор этого романа» и «был кому-то политически выгоден», и делает вывод, что «часто произведения искусства пишутся под политический заказ, либо становятся востребованы в ходе какого-то мероприятия». Также Всеволод Чаплин обвинил Дерягина в том, что он сторонник принятия закона о защите гомосексуалов от гомофобии. Блогеры в интернете также обвинили учёного в «пропаганде гомосексуализма» и эвтаназии, сексуального просвещения в школах и т. д. «Охотница за педофилами», помощница Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка юрист Анна Левченко утверждает, что Дерягин сам является педофилом , поскольку, по её мнению, он «не скрывает, он называет себя „бойлавером“, у него на интернет-страничке видео педофильского содержания».

В своей книге «Криминальная сексология» Дерягин привёл информацию о педофилии, основываясь на своей статье «Педофилия», опубликованной в 2006 году в рецензируемом научном журнале «Сексология и сексопатология». В том числе было приведено мнение о том, что педофилия является биологически конструктивным явлением, а также, что её современная концептуализация как психической патологии культурно и политически обусловлена:

Педофилия — явление вечное, в биологическом смысле — изначально конструктивное, так как любовь к детям, с явной сексуальной окраской или без неё, обеспечивает выживание вида, социализацию опекаемого. Современное же понятие педофилии как общественно опасного сексуального извращения и медицинской патологии достаточно молодое. Оно является порождением воинствующего пуританства и феминизма в культурах западных стран в последней четверти XX века, более связано с политикой, так как сексуальность людей, борьба «за бесконечную моральную чистоту» всегда были козырными картами в политических играх.

В интервью газете «Вечерний Северодвинск» Дерягин заявил, что публикуемые в СМИ цитаты учебника вырваны из контекста, поскольку речь шла лишь «о конструктивности взросло-детских сексуальных отношений в биологическом плане, в биологическом аспекте» и «о животных организмах, а не о человеческом социуме». Обвинения назвал «бредом» и «истерией», однако под давлением был вынужден уйти из Московского университета МВД, хотя остался преподавать в СГМУ. В своём интервью на вопрос о его высказывании «Педофилия — явление вечное, в биологическом смысле изначально конструктивное» Дерягин утверждал, что эта цитата вырвана из контекста и может быть просто непонятна неспециалисту и конструктивность в биологическом понимании никак не означает того же самого в понимании социальном, а также, что у понятия «педофилия» пять значений. Так же он отмечал, что некоторая малая часть специалистов считает, что из МКБ-10 вытекает, что педофилия может быть вариантом нормальной сексуальной ориентации, и дискуссия в научном сообществе не закончена.

Кроме того, Дерягиным были приведены в своей статье «Педофилия» и соответствующей части «Криминальной сексологии» на основании статьи 1999 года «The pattern of sexual politics: feminism, homosexuality and pedophilia» перспективы политической борьбы за свои права так называемых «бойлайверов» (гомосексуальных педофилов). Эта статья затронула вопросы социального конструктивизма в области сексуальности человека, влияния на социальные конструкции, связанные с сексуальностью, феминистского и ЛГБТ движений. Также, в статье было отмечено, что, несмотря на распространение понимания взрослой сексуальности человека через призму социального конструктивизма (то есть считается, что представления о сексуальной норме взрослого относительны, зависят от социокультурных условий и меняются, «конструируются» социумом), на детскую сексуальность доминирует взгляд через призму эссенциализма, то есть считается, что текущие стандарты относительно детской сексуальности, по которым дети ни при каких обстоятельствах не могут дать согласие на участие в трансгенерационной сексуальной активности, незыблемы и инвариантны относительно социокультурных условий, отражают неизменную эссенцию. Также в статье утверждается, что эссенциалистский взгляд на взрослую сексуальность, гомосексуалов, женщин, проявляемый через господствующие в обществе моральные установки, доминировал до активности феминистского и ЛГБТ движений, а также отмечается, что процесс трансформации доминирующих общественных взглядов относительно сексуальности состоит из двух фаз: на первой фазе во время дебатов, возникающих вокруг этой трансформации, используются психологические и моральные категории, на второй фазе — политические. Автор статьи считает, что процесс трансформации доминирующих общественных взглядов относительно взрослой сексуальности, гомосексуалов, женщин, инициированный феминистским и ЛГБТ движениями, находится на второй фазе (современные дебаты по этим вопросам основаны на политических категориях), в то время как процесс, в котором заинтересованы организации педофилов, — на первой, то есть они находятся как бы в начале процесса борьбы, нацеленной на изменение общественных установок, связанных с трансгенерационными отношениями, что и отметил Дерягин в своей статье:
Трудно говорить о прогнозах относительно социальной одобряемости сексуальных взаимоотношений взрослых с детьми. Но современное отношение западного общества к сексуальности детей, их сексуальным правам и правам взрослых на занятие добровольным сексом с детьми имеет сходство с историческим отношением общества к женщинам и гомосексуалам. Они, как известно, относительно недавно и не везде добились социального пересмотра традиционных моральных установок по отношению к ним; получили законодательные гарантии соблюдения их прав, проводят работу над расширением этих прав. Похоже, что педофилы находятся в начале подобного пути. Начальный отрезок этого пути объективно знаменуется консолидацией бойлайверов, созданием своих легальных организаций, попытками политической борьбы за признание допустимости детского секса и сексуальных взаимоотношений детей с взрослыми, разъяснениями обществу своих позиций, чему в немалой степени способствует Интернет.

Научные труды

Диссертации 
 Дерягин Г. Б. Медико-социальные аспекты половых преступлений на Европейском Севере России : дис. канд. мед. наук. — Архангельск, 1999.
 Дерягин Г. Б. Судебно-медицинские аспекты полового насилия на Европейском Севере России : дис. докт. мед. наук. — Архангельск, 2002.

Монографии 

 Сидоров П. И., Дерягин Г. Б. Гомосексуализм: монография. — Архангельск: Издательский центр СГМУ, 2007. — 272 с.
 Сидоров П. И., Дерягин Г. Б. Сексуальное поведение и насилие. — М.: МЕДпрес-информ, 2007. — 272 с.
 Дерягин Г. Б. Расследование половых преступлений. — М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2008. — 528 с.

Учебники и учебные пособия

Статьи в журналах и сборниках

Рецензии 

 Дерягин Г. Б. Рецензия на книгу Ганса Ф. К. Гюнтера «Избранные работы по расологии». (Серия «Библиотека расовой мысли»). Изд. 2-е, доп. — М.: Белые альвы, 2005. — 576 с.
 Дерягин Г. Б. Рецензия на книгу «Расология. Наука о наследственных качествах людей». М.: Белые альвы, 2005. (автор – Авдеев Владимир Борисович)

Научная редакция 

 Нейдинг И. И. Судебная медицина (Из неопубликованной рукописи 1876—1877 г.г.) // Судебно-медицинская экспертиза. — 2006. — № 5. — С. 43 — 47.
 Нейдинг И. И. Судебно-медицинская экспертиза при половых отклонениях и преступлениях. // Журнал «Сексология и сексопатология». — 2003. — № 8. — С.44— 48; № 9. — 33—37.
 Чистович Я. А. Судебная медицина. Неопубликованные лекции 1869 г.

Примечания

Ссылки 
 
 [www.famous-scientists.ru/5987/ Дерягин Геннадий Борисович] // Энциклопедия «Учёные России»
 Судебная медицина и сексология Г.Б. Дерягин — Группа для юристов, психологов, судмедэкспертов, сексологов. 18+
 Кафедральный сайт, разработанный Г. Б. Дерягиным — архивная копия

Сексологи России
Судебные медики СССР
Персоналии:Архангельск